В данном списке представлен полный список сезонов команды Национальной баскетбольной ассоциации «Сиэтл Суперсоникс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Оклахома-Сити Тандер» — профессиональный баскетбольный клуб из города Оклахома-Сити, столицы штата Оклахома, США. Клуб выступает в Северо-западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Домашним стадионом команды в Оклахома-Сити является «Чизпик Энерджи-арена». Команда была основана в 1967 году в Сиэтле (штат Вашингтон) и называлась «Сиэтл Суперсоникс». В 2008 году владелец команды Клэй Беннет перевёз команду в Оклахома-Сити, где она стала выступать под именем «Оклахома-Сити Тандер».

За свою историю клуб один раз становился чемпионом НБА. Ещё выступая как «Сиэтл Суперсоникс» команда в 1979 году обыграла в финале НБА «Вашингтон Буллитс». Клуб 28 раз выходил в плей-офф (22 раза как «Суперсоникс» и 6 раз как «Тандер»), 11 раз завоёвывал титул чемпиона дивизиона (5 раз Тихоокеанского и 6 раз Северо-Западного) и четыре раза победителем Западной конференции.

Самая продолжительная победная серия команды в регулярном чемпионате составляет 14 матчей подряд. Это достижение покорилось клубу в сезоне 1995/96 годов. В сезоне 2007/08 годов «Тандер» установили рекорд по количеству подряд проигранных матчей — 14 игр подряд, причём провели такую серию поражений дважды за сезон.

Статистика

Примечания

Ссылки 
Статистика выступлений на сайте Basketball-reference.com

Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер